Herrarnas laser i segling vid olympiska sommarspelen 2008 avgjordes 12–19 augusti 2008 i Qingdao, Kina.

Medaljörer

Resultat

Referenser

Externa länkar 
 

Segling vid olympiska sommarspelen 2008